Ucha steht für:

 Ucha (Gericht), russische Fischsuppe

 Ucha (Barcelos), Gemeinde im Kreis Barcelos, Distrikt Braga, Region Norte, Portugal
 Ucha, anderer Name des Uchabachs, linker Zufluss der Pfreimd in Böhmischbruck, Stadt Vohenstrauß, Landkreis  Neustadt an der Waldnaab, Bayern